A Seleção Brasileira de Futebol participou de 17 jogos em 2006, dos quais venceu dez, empatou cinco e perdeu dois. A equipe sofreu na primeira fase da Copa das Confederações, onde chegou a perder para o México e empatar com o Japão, que na ocasião era treinado pelo brasileiro Zico. O Brasil ficou empatado com os japoneses, mas levou vantagem pelo saldo de gols, se classificando em segundo lugar do grupo, atrás justamente do México. Na segunda fase, o time embalou e venceu as campeãs mundiais Alemanha, país sede da competição, e Argentina.

Ainda em 2005, o Brasil garantiu a classificação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano seguinte. A equipe terminou com 34 pontos em 18 jogos, assim como a Argentina. Porém, o Brasil levou vantagem no segundo critério de desempate (gols marcados), já que as duas seleções também empataram no saldo de gols.

Uma partida marcante foi a despedida do atacante Romário da seleção. Ele atuou durante 38 minutos no amistoso contra a Guatemala, vencido pelo Brasil por 3 a 0, com direito a gol de cabeça do Baixinho, terceiro maior artilheiro da seleção (71 gols) e principal jogador da conquista do tetracampeonato em 1994, quando também foi comandado por Parreira. Romário saiu ovacionado de campo naquela noite.

Jogadores 
Ao longo do ano, o técnico Carlos Alberto Parreira utilizou 46 jogadores. O atacante Robinho foi o único jogador que atuou em todas as partidas. Adriano foi o artilheiro do time na temporada, com dez gols marcados. Ele ainda acumulou a artilharia brasileira em duas competições que a seleção canarinha disputou naquele ano: as Eliminatórias da Copa do Mundo da Alemanha e a Copa das Confederações, que o Brasil conquistou com uma vitória na final sobre a rival Argentina. O goleiro que mais atuou no ano foi Dida, com 13 jogos.

O Brasil jogou com os seguintes jogadores durante o ano:

Jogos

Amistosos 
Esses foram os jogos amistosos do Brasil em 2005:

Eliminatórias 
Esses foram os jogos do Brasil válidos pelas Eliminatórias em 2005:

Copa das Confederações 
Esses foram os jogos do Brasil na Copa das Confederações de 2005:

Carlsberg Cup 
Esse foi o jogo do Brasil na Carlsberg Cup de 2005:

Ver também 
 Seleção Brasileira de Futebol

Ligações externas 
 
 

Futebol de 2005 no Brasil
2005